Carrsville steht für: 

 Carrsville (Kentucky), Stadt im Livingstone County, Kentucky, USA 
 Carrsville (Virginia), census-designated place im Isle of Wight County, Virginia, USA

Siehe auch:
 Carrville